Zawodnicy o medale mistrzostw świata walczyli 6 marca na trasie Kulebakken w kurorcie Voss-Myrkdalen. Mistrzostwa świata z 2011 roku nie obronił francuz Guilbaut Colas, który w kwalifikacjach zajął odległe 39 miejsce. Nowym mistrzem świata w tej konkurencji został reprezentant Kanady Mikaël Kingsbury, srebrny medal wywalczył jego rodak Alexandre Bilodeau. Natomiast brązowy krążek mistrzostw świata powędrował do Amerykanina Patricka Deneena.

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Finał 1

Finał 2

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki finału 1
 Wyniki finału 2

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013